Kobold (von Kobe ‚Hütte‘ und hold ‚erhaben‘, ,gut‘) steht für:
 Kobold, ein zwergenhaftes Geistwesen
 Kobold (Wetterphänomen), einen Blitz oberhalb der Wolken
 Kobold (Zeitschrift), eine deutsche Satire-Zeitschrift (1947–1950)
 Kobold TV, eine Kinderfernsehserie mit dem Pumuckl
 (1164) Kobolda, ein Asteroid
 Kobold Kleinauto, deutscher Automobilhersteller
 eine Staubsauger-Markenbezeichnung des Unternehmens Vorwerk
 Den Prototyp eines Meeresströmungskraftwerkes in der Straße von Messina
 andere Bezeichnung für ein Steckschloss
 Der Kobold, Posse von Johann Nestroy
 Der Kobold, Oper von Siegfried Wagner
 Der Kobold, Polka Mazurka von Johann Strauss (Sohn)
 zwei verschiedene Gruppen von Wesen aus einer Romanreihe von Henry H. Neff, siehe Schule der Magier #Kobold

Kobold ist der Name folgender Personen:
 Fritz Kobold (1905–1985), Schweizer Geodät
 Hermann Kobold (1858–1942), deutscher Astronom
 Werner Kobold (1740–1803), deutscher Maler

Siehe auch:

 Kobolt
 Cobold
 Cobolt
 Cobbold